Jacques Yerna, Belgisch syndicalist, journalist en politicus
 Maggy Yerna, Belgisch politica
 Philippe Yerna, Belgisch syndicalist